David Harvey (1935-), geografo e uomo politico britannico;
 David Harvey (1948-), calciatore scozzese;
 David Harvey (1982-), rugbista a 15 australiano.
David Harvey (liutaio) – liutaio statunitense
David Harvey (giurista) – giudice neozelandese
David Harvey (produttore) – produttore musicale
David Harvey (televisione) – presentatore televisivo
David Charles Harvey (1946-2004) – autore inglese
David Archibald Harvey (1845-1916) – delegato U.S. House dell'Oklahoma
David Alan Harvey (1944) – fotografo statunitense
David William Harvey (1887-1938) – ingegnere canadese
Jonathon David Harvey (1969) – giocatore di cricket inglese